U.M.M. (rum. Uzina Mecanica Muscel) – rumuńska wytwórnia silników i mechanizmów do samochodów dostawczych oraz osobowo-terenowych "ARO" i "Muscel".

Bibliografia 
 

Rumuńscy producenci samochodów